ТБК — многозначная аббревиатура:
 ТБК — 2-тиобарбитуровая кислота
 ТБК — терабеккерель
 ТБК — термобарокамера
 ТБК — Технологии безопасности и комфорта
 ТБК — тиобарбитуровая кислота
 ТБК — титанат бария кальция
 ТБК — товаро-багажная квитанция
 ТБК — торгово-библиографическая классификация
 ТБК — торгово-библиографический классификатор
 ТБК — торгово-бытовой комплекс
 ТБК — травмобезопасный конвектор
 ТБК — третбутилкатехол
 ТБК — трихлорбензойная кислота
 ТБК — туристическая бизнес-компания
 ТБК () — финский хоккейный клуб из города Тампере; сейчас называется Таппара.

См. также 
 ТБКА — транслюминальная баллонная коронарная ангиопластика
 ТБКК — тяжёлый бензин каталитического крекинга
 ТБКК — Промышленно-торговый банк Китая
  — аббревиатура латиницей